Gambach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Ortschaften:
 Gambach (Bernhardswald), Ortswüstung in der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Gambach (Karlstadt), Ortsteil der Stadt Karlstadt, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Gambach (Münzenberg), Ortsteil der Stadt Münzenberg, Wetteraukreis, Hessen
 Gambach (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gambach (Rohrbach), Ortsteil der Gemeinde Rohrbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gambach BE, Ort in der Gemeinde Rüschegg, Kanton Bern, Schweiz
 Gambach FR, Quartier der Stadt Freiburg, Schweiz

 Gambach (Hohenthann), ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Gambachreuth, Einöde der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Obergambach, Weiler der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Untergambach, Dorf der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern

Gewässer:
 Gambach (Asdorf), rechter Zufluss der hier noch Weibe genannten Asdorf in Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Gambach (Kleine Laber), rechter Zufluss der Kleinen Laber zwischen Gatzkofen und Laber, Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Gambach (Rott), linker Zufluss der Rott bei Stegmühl, Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gambach (Schwarzwasser), linker Zufluss des Schwarzwassers in Rüschegg-Graben, Gemeinde Rüschegg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Gambach (Stelzenbach), linker Zufluss des Stelzenbachs (zum Gelbach) in Niederelbert, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Gambach (Wenzenbach), rechter Zufluss des Wenzenbachs (zum Regen) vor Grafenhofen, Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Gambach (Wetter), rechter Zufluss der Wetter bei Gambach, Stadt Münzenberg, Wetteraukreis, Hessen

Schutzgebiet:
 Gambach (Naturschutzgebiet), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Gambachtal, Wacholderheide (NSG), FFH-Gebiet In der Gambach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Gambach kann außerdem stehen für:
 Kollegium Gambach (französisch: Collège Gambach), zweisprachiges Gymnasium in Freiburg im Üechtland, Bezirk Saane, Kanton Freiburg

Siehe auch:
 Gampbach
 Gambach
 Hambach
 Kambach